Jacobinense – abitanti di Jacobina do Piauí
Jacobinense – abitanti di Jacobina